Società del Casino – circolo di Alessandria
 Società del Casino – circolo di Genova
 Società del Casino – circolo di Bologna